Буча је топоним који може да се односи на:

 Буча, град у Кијевској области у Украјини;
 Буча (Призрен), насеље у општини Призрен, на Космету у Србији.